Behlendorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Behlendorf, eine Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Behlendorf (Steinhöfel), ein Gemeindeteil von Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

in Polen
 Bielica, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Behlendorf, Landkreis Preußisch Holland, Ostpreußen); siehe Gmina Godkowo

Behlendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Behlendorf (* 1973), US-amerikanischer Softwareentwickler
 Hans Behlendorff (1889–1961), deutscher Offizier, zuletzt General der Artillerie